duw – codice ISO 639-3 della lingua dusun witu